Cervelas heißen folgende Wurstsorten:

 Lyoner in Frankreich
 Cervelat in der französischen Schweiz